Ван Лой () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Лой, Рик (род. 1933) — бельгийский шоссейный и трековый велогонщик.
 Ван Лой, Франс (1950—2019) — бельгийский шоссейный велогонщик.
 Ван Лой, Эрик (род. 1962) — бельгийский кинорежиссер и телеведущий.
 См. также 
 Ван Лоо